

Volk 
 Franken (volk), een Germaans volk

Gebied 
Franken verwees op verschillende tijdstippen naar de volgende gebieden:
 Franken (gebied), vroege woongebied der Franken rond de steden Frankfurt am Main en Würzburg: in het Duits Franken 
 Het hertogdom Franken, het oude stamhertogdom in dit gebied
 Franken (wijnstreek) een aanduiding van de uit dit gebied afkomstige wijn
 Franken (gebied), hetzelfde gebied, althans het zuidoostelijk deel ervan, als deel van Beieren
 Regierungsbezirk Unterfranken of Neder-Franken
 Regierungsbezirk Mittelfranken of Middel-Franken
 Regierungsbezirk Oberfranken of Opper-Franken
 Het Frankische Rijk van Karel de Grote, ofwel het Frankenrijk, alsmede de latere opdelingen:
 West-Francië of West-Frankenrijk
 Midden-Francië of het Middenrijk
 Oost-Frankische Rijk of Oost-Frankenrijk
 Het latere kerngebied rond Parijs, eerst het Pays de France, later het Île-de-France
 Het huidige Frankrijk, dat uit West-Francië en Île de France gegroeid is

Plaats 
 Franken (Haut-Rhin), gemeente in het Franse departement Haut-Rhin (regio Elzas)

Personen 
 Al Franken (1951), Amerikaans acteur, schrijver, televisieproducent en politicus
 Anita Franken (1957-2017), Nederlands beeldhouwster
 Bram Franken (2001), Nederlands voetballer
 Gé Franken (1920-1994), Nederlands politicus
 Giovanni Franken (1977), Nederlands profvoetballer
 Hans Franken (1936), Nederlands politicus en wetenschapper
 Jacobus Adrianus Franken (1860-1927), Nederlands militair en politiefunctionaris
 Jan Franken Pzn. (1896-1977), Nederlands schilder en tekenaar
 Lex Franken (1916-?), Nederlands waterpolospeler
 Lies Franken (1930-1996), Nederlands actrice
 Mannus Franken (1899-1953), Nederlands filmregisseur en documentairemaker
 Peter Franken (1949), Nederlands voetballer
 Rob Franken (1941-1983), Nederlands jazzpianist en arrangeur
 Wim Franken (1922-2012), Nederlands componist, pianist en beiaardier

Zie ook
 Francken (doorverwijspagina)
 Frankenland (doorverwijspagina)